Ølgod, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea di Ribe, il comune aveva una popolazione di 11.351 abitanti (2005) e una superficie di 247 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Blaabjerg, Blåvandshuk, Helle e Varde per dare luogo al riformato comune di Varde compreso nella regione dello Syddanmark.

Altri progetti

Comuni della Danimarca soppressi